regionalizm (polityka) − decentralizacja władzy państwowej
 regionalizm (stosunki międzynarodowe) − forma współpracy państw w regionie
 regionalizm (językoznawstwo) − element językowy charakterystyczny dla danego regionu